Треска може бити:
 Треска (река), река у републици Македонији
 Треска (врх), врх на Копаонику
 Треска (тврђава), тврђава у Србији